Robert van Gloucester (graaf), een bastaardzoon van Hendrik I van Engeland
 Robert van Gloucester (historicus), een Engels geschiedschrijver uit de tweede helft van de dertiende eeuw